МЭФ — аббревиатура, может означать:
 Московский экономический форум — ежегодная международная научно-практическая конференция по проблемам экономики, промышленной политики и внешнеэкономической политики России.
 Машина электрическая фрезерная — ручной деревообрабатывающий электроинструмент для фрезерования — фигурной обработки кромок, вырезания пазов и сверления отверстий.